Die Communauté de communes Meuse Rognon ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 6. Dezember 2016 gegründet und umfasst 59 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Illoud.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de Bourmont, Breuvannes, Saint-Blin und
 Communauté de communes de la Vallée du Rognon.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemalige Gemeinde Goncourt und die ehemalige Commune nouvelle Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon in die gleichnamige Commune nouvelle Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 59.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Meuse Rognon
Gegründet 2016